Brazília
Tocantins, Brazília egyik szövetségi állama
Tocantins, folyó Brazíliában